Nehls ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Nehls (1894–?), deutscher Politiker, MdHB (FDP)
 Christian Nehls (1841–1897), Wasserbaudirektor in Hamburg
 Hendrik Nehls (* 1982), deutscher Kontra- und E-Bassist

 Michael Nehls (* 1962), deutscher Mediziner, Molekulargenetiker, Radrennfahrer und Autor
 Paul Nehls (1882–1960), deutscher Architekt
 Peter Nehls (1939–2012), deutscher Ju-Jutsuka
 Troy Nehls (* 1968), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Ulrich Nehls (* 1959), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Uwe Nehls, deutscher Biologe und Professor für Botanik
 Walter Nehls (* 1940), deutscher landwirtschaftlicher Facharbeiter und früherer Volkskammerabgeordneter 

Siehe auch: 
 Nels